Seán Quinn (ondernemer), Iers ondernemer (1947)
 Sean Quinn (wielrenner), Amerikaans wielrenner (2000)